Тамаулипас има више значења:

 Тамаулипас
 Тамаулипас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тамаулипас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тамаулипас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тамаулипас, Хоакин Амаро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тамаулипас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тамаулипас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тамаулипас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тамаулипас (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику